Termenul transgresiune (în engleză transgression,  sinonim cu păcat) se poate referi la:
 Încălcarea de legi, reguli, sau obiceiuri.
 , mai ales în contexte artistice și literare.
 
 
 Păcat (în religie), încălcare a unui precept moral-religios.
 Depășire a unui obstacol.
 Transgresiune marină (ingression marine), proces geologic de ocupație marină a părții continentale urmare a ridicării nivelului oceanului, sau a coborârii terenului în anumite zone.
 
 

Dezambiguizare